Думбуя́ () — португалоязычная фамилия.

Известные носители:
 Да Граса, Карлуш (1931—2013) — государственный деятель Сан-Томе и Принсипи, премьер-министр.
 Да Граса, Кристофер (род. 1998) — шведский футболист.

Примечания